Jonathan Granström kan syfta på:

 Jonathan Granström (ishockeyspelare född 1986) – ishockeyspelare född 1986
 Jonathan Granström (ishockeyspelare född 2000) – ishockeyspelare född 2000